Федеральні збори — назва діючих та минултх парламентів у деяких країнах з федеративним устроєм:
 Федеральні збори Австрії
 Федеральні Збори Російської Федерації
 Федеральні збори Німеччини
 Федеральні збори Швейцарії
 Федеральні збори Чехословаччини
 Федеральні збори Югославії

Багатозначні терміни
Парламент